Джибладзе, Георгий Николаевич (,  1913 года, Кутаиси, Российская империя — 23 сентября 1989 года, Тбилиси, СССР) — грузинский советский литературный критик. Действительный член АН Грузинской ССР (с 1960). Действительный член Академии педагогических наук РСФСР (1959).

Биография 
Окончил филологический факультет Тбилисского университета (1933).

С 1935 преподавал в Кутаисском педагогическом институте. С 1953 по 1960 год — министр просвещения Грузинской ССР. С 1963 по 1980 — министр высшего и среднего специального образования Грузинской ССР, зав. кафедрой журналистики и эстетики Тбилисского университета. С 1980 вице-президент АН Грузинской ССР.

Ещё студентом начал выступать как литературный критик. Разрабатывал проблемы теории искусства, романтизма и реализма, актуальные вопросы литературы, классического наследия, изучал творчество И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Эристави, Д. Чонкадзе, Ал. Казбеги, Важы Пшавелы, М. Джавахишвили, Ш. Дадиани, Л. Киачели, Г. Табидзе, Г. Леонидзе, И. Гришашвили.

Член главной редакции Детской энциклопедии.

Лауреат Государственной премии Грузинской ССР (1987, за монографию об И. Г. Чавчавадзе). Награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (трижды), «Знак Почёта»

Именем Георгия Джибладзе названа улица в Тбилиси.

Библиография 
 «Проблема прекрасного в природе и творчестве» (1940),
 «Очерки художественного творчества» (1946),
 «Искусство и действительность» (1955),
 «Вопросы эстетической теории» (1961).
 «Критические этюды» (т. 1—4, 1955—63)
 ჯიბლაძე გ., მხატვრული შემოქმედების ნარკვევები, თბ., 1946;
 ხელოვნება და სინამდვილე, თბ., 1955;
 ესთეტიკური თეორიის საკითხები, თბ., 1961;
 კრიტიკული ეტიუდები, ტ. 1—3, თბ., 1955—1959.

Литература 
Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. /Гл. ред. В. В. Давыдов. — М.: «Большая Российская энциклопедия», Т. 1, 1993, с. 265.

Примечания

Ссылки 
 
 გიორგი ჯიბლაძე  

Выпускники Тбилисского государственного университета
Критики СССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Академики АПН РСФСР
Академики АПН СССР
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва